12626 Timmerman – asteroide della fascia principale
 Adam Larry Timmerman – giocatore di football americano statunitense 
 Yvonne Timmerman-Buck – politica olandese